Altvaterturm steht für:

 Altvaterturm (Altvaterberg) (bis 1919 Habsburgwarte), zwischen 1912 und 1959 auf dem Altvaterberg im Altvatergebirge
 Altvaterturm (Wetzstein) Nachbau auf dem Wetzstein im Thüringerwald bei Lehesten